Kuzyni –  francuski film z 1959 roku
 Kuzyni –  amerykański film z 1989 roku
 Kuzyni –  brytyjski serial dokumentalny z 2000 roku
 Kuzyni –  francusko-syryjski film z 2002 roku
 Kuzyni –  hiszpański film z 2011 roku